Bobrik ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bobrik (1802–1870), Rektor der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich und Direktor der Danziger Handelsschule 
 Günther Bobrik (1888–1957), Dr. phil., Schauspieler in Zerbst, Essen, Königsberg und Altona; Reichssender Hamburg
 Hermann Bobrik (1814–1845), deutscher Historiker, Geograph und Hochschullehrer in Königsberg i. Pr.
 Wladislaw Bobrik (* 1971), russischer Radsportler

Siehe auch:
 Bobryk